Ezana (stela)
 Ezana Aksumski, kralj Aksuma